Dennisographium är ett släkte av svampar. Dennisographium ingår i divisionen sporsäcksvampar och riket svampar.

Källor

Sporsäcksvampar
Dennisographium